Ahasverus kan avse:

Ahasverus – en mytisk gestalt som skall ha nekat Jesus vila under vägen till Golgata, se Den vandrande juden
 Ahasverus (Bibeln) – flera personer med namnet i Bibeln
 Ahasverus (djur) – ett släkte av skalbaggar